Glucharjow ist der Familienname folgender Personen:
 Makari Glucharjow (1792–1847), russischer Missionar
 Konstantin Konstantinowitsch Glucharjow (1896–1970), sowjetischer Waffenkonstrukteur